Schlomi Schabat, ‎, (* 30. August 1954 in Jehud, Israel) ist ein israelischer Sänger orientalischer Musik. Er stammt aus einer sephardischen Familie, die aus der Türkei immigriert ist. Er singt auf Hebräisch, Türkisch und Spanisch. Seine letzten CDs sind Chaverim (Freunde) und Life in Caesaria, auf der er zusammen mit anderen israelischen Künstlern auftritt, darunter seiner Schwester Lea Schabat, Schiri Maimon und Lior Narkis.

Weblink 
 Shlomi Shabat Biografie- und Diskografie (englisch)

Popsänger
Musiker (Israel)
Israeli
Geboren 1954
Mann